Dorp, een kleine nederzetting
 Dorp (Groningen), een gehucht in de Nederlandse provincie Groningen
 Ambachtsheerlijkheid Dorp, buurt en voormalige heerlijkheid in de gemeente Midden-Delfland
 Dorp (Zoetermeer), een buurt in Zoetermeer
 Dorp (sneltramhalte), een halte van RandstadRail in Zoetermeer
 Dorp (toponiem), artikel met een overzicht van plaatsen met 'dorp' in de naam
 Dorp (tramhalte) van de tram van Antwerpen
 Dorp (Nederland), indeling van dorpse nederzettingen in het Nederlandse landschap

Personen met de naam Van Dorp 
 Arend van Dorp,  heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis (1530-1600)
 Barend & Van Dorp, discussieprogramma over actuele zaken
 David A. van Dorp, een Nederlands scheikundige (1915-1995) 
 Fred van Dorp,  een Nederlandse waterpolospeler en internationaal scheidsrechter
 Henk van Dorp (journalist), pseudoniem van Hendrik Jan Bongaarts, een Nederlandse televisie- en radiopresentator
 Henk van Dorp (weerman), een Nederlands weerman (1946-2010)
 Jan van Dorp,  een Nederlands politiefunctionaris (1934-1989) 
 Lizzy van Dorp, een Nederlands politicus (1872-1945) 
 Philips van Dorp, een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw (1587-1652)
 Wayne van Dorp, een voormalige Nederlands-Canadese ijshockeyer
 Yvonne van Dorp, een oud atlete

Zie ook 
 Het Dorp (doorverwijspagina)